Климина — оним

Климина — женская форма фамилии . Известные носительницы: 

 Климина, Виктория Викторовна (род. 1976) — российская бегунья.
 Климина, Дарья Сергеевна (род. 1989) — казахстанская биатлонистка.

 Климина — прежнее название деревни Климино в Тюкалинском районе Омской области.